Дархан Нурлыбекулы Бердибек (; 31 мая 2004, Актау, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Каспий».

Клубная карьера 
Воспитанник мангистауского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2021 году в составе клуба «Каспий-М» во второй лиге. 7 августа 2022 года в дебютном матче против клуба «Кызыл-Жар» забил свой дебютный мяч в кубке Казахстана на 84-й минуте (3:1), выйдя на замену на 82-й минуте вместо Павла Киреенко. 20 августа 2022 года в матче против клуба «Акжайык» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (0:2), выйдя на замену на 78-й минуте вместо Думана Нарзилдаева.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Каспий-М»
Игроки ФК «Каспий» Актау